В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6-0, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (Переможниця)
 Гана Мандлікова (фінал)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)
 Кеті Ріналді-Стункел (2-ге коло)
 Гана Мандлікова (півфінал)
 Пем Кеселі-Телфорд (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз (3-тє коло)

 Бонні Гадушек (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (1-ше коло)
 Іванна Мадруга-Оссес (3-тє коло)
 Джо Дьюрі (3-тє коло)
 Кеті Горват (2-ге коло)
 Кейт Летем (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)